Hary ist der Name folgender Orte:

 Hary (Bockenem), Ortsteil der Stadt Bockenem, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland
 Hary (Aisne), Gemeinde im Département Aisne, Frankreich

Hary ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Hary (* 1937), deutscher Leichtathlet
 Ben Calvin Hary (* 1980), deutscher Science-Fiction-Autor
 Maryan Hary (* 1980), französischer Radrennfahrer
 Wilfried A. Hary (* 1947), deutscher Science-Fiction-Autor

Siehe auch:
 Hari
 Harry